Падун — верховой ветер, сгоняющий воду на реке.

Топоним 
 Падун — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Падун — посёлок в Черепановском районе Новосибирской области.
 Падун — посёлок в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Падун — село в Заводоуковском округе Тюменской области.
 Падун — жилой район города Братска Иркутской области, ранее село Братского района.

Гидроним 
 Падун — река в Приморском районе Архангельской области, впадает в озеро Верхнее Ернозеро.
 Падун — река в Томском районе Томской области.
 Падун — река в Новосибирской области, приток Ояша.
 Падун — река в Новосибирской области, приток Кунчурука.
 Падун — река в Новосибирской области, приток Большого Барлака.
 Падун (приток Ини) — река в Новосибирской области.
 Падун (приток Повалихи) — река в Алтайском крае.
 Падун (приток Поперечной) — река в Свердловской области
 Падун (приток Тыхты) — река в Кемеровской области.
 Падун (приток Ука) — река в Тюменской области.
 Падун (приток Юргамыша) — река в Курганской области.
 Падун (приток Крутишки) — река в Курганской области.

Фамилия 
 Падун, Леонид Николаевич (род. 1960) — украинский религиозный деятель.
 Падун, Марк (род. 1996) — украинский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 Падун Верхний

Примечания